Jelsa kan avse:

 Jelsa, Norge, stad i Norge
 Jelsa, Kroatien, stad i Kroatien
 Jelsa, Slovenien, bygd i Slovenien